Shetlandeilanden, een archipel, raadsgebied (council area) en historisch graafschap in noordelijk Schotland
Shetlandpony, een pony afkomstig van Schotland
Sheltie of Shetland sheepdog, een hondenras afkomstig van de Shetlandeilanden
Shetland (televisieserie), een Britse miniserie gebaseerd op het boek Red Bones van Ann Cleeves